Abdali (Kuwejt) – miejscowość w Kuwejcie
 Abdali (Amman) – jedna z dzielnic Ammanu w Jordanii
 Sułtanat Abdali (Lahidż) – dawne państwo w południowym Jemenie
 Abdali (al Abdali) – dynastia panująca w Lahidż do 1967 r.
 Abdali (Durrani) – plemię pasztuńskie w Afganistanie i Pakistanie
 Ahmed Szah Abdali – założyciel dynastii Durrani w Afganistanie